Biografies:
 Lluci Ati, tribú de la legió del segle II aC.
 Luci Atti, poeta romà de l'època de Ciceró (s. I aC)
 Gai Ati, romà pompeià
 Publi Ati Var, magistrat romà del segle I aC, partidari de Gneu Pompeu.
 Quint Ati Var, magistrat romà del segle I aC, serví amb Juli Cèsar.

 Marques:
 ATI Technologies, una empresa fabricant de hardware

 Acrònim:
 Àrees Territorials d'InvestigacióOrganismes territorials dels mossos que s'ocupen de les investigacions criminals a Catalunya: les 
 Àrea Tècnica d'Investigació, organisme dels mossos que estableix els criteris de com investigar al cos: 
 Àrea Territorial d'Informació, organismes territorials dels mossos d'esquadra.

 Ètnia:
 ati (ètnia)''', un grup ètnic de l'illa de Panay (Filipines);